Ansatz steht für:

 Ansatz (Blasinstrument), Umgangsart mit dem Mundstück eines Blasinstruments
 Ansatz (Mathematik), eine Formel mit zu berechnenden Parametern
 Ansatz (Theorie), metatheoretisches Synonym für Theorie oder Denkrichtung
 Ursprung und Ansatz, in der Anatomie ein Teil der Befestigung eines Skelettmuskels
 Haaransatz, enger Übergangsbereich zwischen zwei unterschiedlich ausgeprägten Bereichen

Siehe auch:
 Ansatzrohr (Begriffsklärung)